Jodie Anna Burrage (ur. 28 maja 1999 w Londynie) – brytyjska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze zwyciężyła w czterech singlowych i pięciu deblowych turniejach rangi ITF. 21 listopada roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 126. pozycję, natomiast 12 lipca 2021 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 329. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Brytyjskie tenisistki
Urodzeni w 1999
Ludzie urodzeni w Londynie